Channel Islands, toponimo inglese per le isole del Canale della Manica
Channel Islands, isole al largo della California Meridionale, suddivise in
 Northern Channel Islands
 Southern Channel Islands
Channel Islands, toponimo inglese per le Isole Channel dell'Alaska